Departamento Junín puede referirse a:

 El departamento Junín en la provincia argentina de Mendoza;
 El departamento Junín en la provincia argentina de San Luis;
 El departamento de Junín en Perú.
 El departamento de Junín, antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.